Beneš – nazwisko czeskie, słowackie lub chorwackie.

W Czechach jest to 18 nazwisko pod względem rozpowszechnienia; nosi je 19 600 osób. Żeńska forma to Benešová.

Znane osoby o nazwisku Beneš 

Edvard Beneš – prezydent Czechosłowacji
Lubomír Beneš – czeski animator
Marek Beneš – syn i kontynuator Lubomira

Zobacz też 
 Benesz

Czeskie nazwiska